Источником чести () называется глава государства, который благодаря официальной должности, имеет исключительное право присваивать законный дворянский титул и рыцарские ордена другим лицам.

Вопреки распространённому заблуждению, статус дворянина или рыцаря не даёт права давать дворянский титул или рыцарские звания другим лицам. Никакое другое лицо или организация не могут являться источником чести, кроме как:

 глава государства;
 Святой Престол (Папа Римский как светский суверен) — суверенная персона исключительного свойства (persona sui generis) в международном публичном праве, обладающая полным суверенитетом вне зависимости от владения суверенными территориями;
 глава ранее правившей династии, насильственно свергнутой, но только если почести, дарованные им, будут далее признаны (активизированы) властью действительного суверена; в противном случае он не может быть источником чести.

Все прочие могут выдавать такие почести только с явного разрешения источника чести (главы государства).

В Соединённом Королевстве источником чести является монарх-суверен (король или королева). Некоторые общества также имеют разрешение от монарха награждать медалями, но их следует носить на правой стороне груди. Во Франции, однако, неправительственные ордена и медали вообще запрещено носить.

См. также 

 Британская система наград

Дворянство